

Geografia 
 Cna (anche traslitterato come Tsna o Zna) – fiume della Russia europea
 Cna (anche traslitterato come Tsna o Zna) – Comune della Bielorussia

Sigle 
 Calypso Networks Association – associazione degli operatori e fornitori di carte Calypso
 Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa
 Compagnia Nazionale Aeronautica – azienda aeronautica e motociclistica
 Consiglio nazionale degli architetti
 Consiliul Național al Audiovizualului, Romania

Codici 
 CNA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Cananea (Messico)
 cna – codice ISO 639-3 della lingua changthang

Informatica 
 CNA – Converged Network Adapter

Altro 
 CNA – targa automobilistica di Nakło nad Notecią (Polonia)